Bacillus — род насекомых из группы палочников отряда Привиденьевые.

Распространение 
Обычны в Европе и Северной Африке.

Виды 
 Bacillus atticus Brunner, 1882 — эндемик Греции
 Bacillus grandii Nascetti & Bullini, 1982
 Bacillus inermis (Thunberg, 1815)
 Bacillus lynceorum Bullini, Nascetti & Bianchi Bullini, 1983
 Bacillus rossius Rossi, 1788 — Средиземноморье
 Bacillus whitei Nascetti & Bullini, 1982

Примечания 

Роды привиденьевых
Насекомые Европы
Привиденьевые